Andra Mari o Andramari es una expresión tradicional vasca que literalmente significa "Señora María", y equivale a las castellanas Nuestra Señora, Virgen María o Santa María. El nombre Ermita de Andra Mari puede usarse para numerosas ermitas del País Vasco, bajo distintas advocaciones de la Virgen:
 Ermita de Nuestra Señora de la Peña (desaparecida) en Arrigorriaga, Vizcaya.
 Ermita de Andra Mari o Ermita de la Asunción en Araia, Aspárrena, Álava.
 Ermita de Nuestra Señora de la Corona, en Artxanda, Bilbao, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de la Guía (desaparecida), en Begoña, Bilbao.
 Ermita de Nuestra Señora del Camino (desaparecida), en Bilbao.
 Ermita de la Piedad (desaparecida), en Bilbao.
 Ermita de Nuestra Señora de Zeberiogane, en Ceberio, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en Dima, Vizcaya.
 Ermita Talako Ama (Ermita de la Concepción, Ermita de la Atalaya), en Ea, Vizcaya.
 Ermita de Andra Mari de Agirre y de las Nieves, en Górliz, Vizcaya.
 Ermita de Andra Mari de Ondiz, en Lejona, Vizcaya.
 Ermita de Santa María de Meñakabarrena, en Meñaka, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de Udiarraga, en Miraballes, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Morga), en Morga, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Orduña, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora del Patrocinio (desaparecida), en Orduña.
 Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en Orduña.
 Ermita de Nuestra Señora de la Poza, en Orduña.
 Ermita de San Antolín y Santa María, en Orozco, Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de la Natividad de Goikiria, en Orozco.
 Ermita de Nuestra Señora de la Paz, en Villaro (Areatza), Vizcaya.
 Ermita de Nuestra Señora de la Piedad (desaparecida), en Villaro  (Areatza).
 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad (Villaro) (desaparecida), en Villaro (Areatza).
 Ermita de Andra Mari de Goiuria, en Yurreta, Vizcaya.